Tre Kroči ima više značenja:
 Tre Kroči (Peslara)
 Tre Kroči (Trapani)